Association of Tennis Professionals (Stowarzyszenie Zawodowych Tenisistów, Stowarzyszenie Tenisistów Zawodowych), skrótowiec ATP – organizacja utworzona w 1972 (rok później podobny związek, WTA, założyły tenisistki) mająca na celu ochronę interesów tenisistów zawodowców. Od 1990 ATP organizuje cykl męskich rozgrywek tenisowych pod nazwą ATP Tour.

W skład turniejów ATP Tour wchodzą 4 turnieje wielkoszlemowe – Australian Open, French Open, Wimbledon oraz US Open, za które jeśli zawodnik wygrał otrzymuje 2000 pkt. do rankingu ATP. Turnieje wielkoszlemowe są najważniejszymi imprezami w kalendarzu tenisowym. Drugą rangę rozgrywek męskich stanowią turnieje ATP Tour Masters 1000, które tworzy 9 turniejów. Od roku 2009, po raz pierwszy rozegrano turniej tej rangi w Azji (Szanghaj). Za triumf w zawodach tenisista otrzymuje 1000 pkt. do rankingu. Trzecią kategorię męskich rozgrywek stanowią imprezy ATP Tour 500, które tworzy 13 turniejów, a czwartą turnieje ATP Tour 250, które składają się z 39 zawodów. Ponadto na koniec sezonu najlepsza ósemka spośród rankingu tenisistów gra w ATP Finals. Cykl ATP tworzą również imprezy challengerowe, za które – w zależności od puli nagród – zawodnik otrzymuje określoną liczbę punktów do rankingu.

Turnieje

Rankingi

ATP Entry 
ATP Entry jest rankingiem z ostatnich 52 tygodni. Na początek sezonu wszyscy zawodnicy startują z liczbą punktów zdobytych w poprzednim sezonie.

Punkty

Liderzy

Rekordy (stan na 8 stycznia 2023)

Wygrane turnieje w karierze

Najwięcej finałów w karierze

Wygrane turnieje w karierze według nawierzchni

Nawierzchnia trawiasta

Nawierzchnia twarda

Nawierzchnia ziemna

Nawierzchnia dywanowa

Wygrane spotkania w karierze

Wygrane turnieje w sezonie

Bilans rozegranych spotkań w sezonie

Serie zwycięstw z rzędu

Zwycięstwa z rzędu na nawierzchni ziemnej

Zwycięstwa z rzędu na nawierzchni twardej

Zwycięstwa z rzędu na nawierzchni trawiastej

Zwycięstwa z rzędu na nawierzchni dywanowej

Zwycięstwa z rzędu w hali

Zwycięstwa z rzędu nad czołowymi 10 tenisistami

Zarobione pieniądze w karierze

Zarobione pieniądze w sezonie

Najwięcej zaserwowanych asów w meczu

Inne rekordy 
Najwięcej wygranych turniejów ATP Tour Masters 1000 w sezonie:
 6 – Novak Đoković – 2015 (Indian Wells, Miami, Monte-Carlo, Rzym, Paryż, Szanghaj)
 5 – Novak Đoković – 2011 (Indian Wells, Miami, Madryt, Rzym, Montreal)
 5 – Rafael Nadal – 2013 (Indian Wells, Madryt, Rzym, Montreal, Cincinnati)

Wygrane kolejno turnieje w jednym sezonie na trzech różnych nawierzchniach:
 Björn Borg – 1979
 Ivan Lendl – 1985, 1989
 Roger Federer – 2004
 Rafael Nadal – 2008
 Roger Federer – 2009
 Novak Đoković – 2011, 2014, 2015

Wygrane turnieje w jednym sezonie na różnych kontynentach:
 4 – Guillermo Vilas – 1977 (Europa, Azja, Afryka, Ameryka)
 4 – Roger Federer – 2004, 2006, 2007, 2017 (Australia, Europa, Ameryka, Azja)
 4 – Novak Đoković – 2008, 2015 (Australia, Europa, Ameryka, Azja)

Wygrany ten sam turniej na trzech różnych nawierzchniach:
 Jimmy Connors – US Open (1974 – trawa, 1976 – ziemia, 1978, 1982, 1983 – twarda)

Najdłuższy mecz:
 11:05 – John Isner kontra Nicolas Mahut – Wimbledon 2010 – 6:4 3:6 6:7(7) 7:6(3) 70:68

Najwięcej gemów w meczu:
 183 – John Isner kontra Nicolas Mahut – Wimbledon 2010 – 6:4 3:6 6:7(7) 7:6(3) 70:68

Najwięcej gemów w secie:
 138 – John Isner kontra Nicolas Mahut – Wimbledon 2010 – 5. set 70:68

Najszybszy serwis:
 263 km/h – Samuel Groth – 2012 ATP Challenger, Busan
Najwięcej asów serwisowych w meczu:
 113 – John Isner w wygranym meczu z Nicolasem Mahutem w pierwszej rundzie Wimbledonu 2010

Najwięcej podwójnych błędów serwisowych w meczu:
 26 – Marc Rosset w przegranym meczu z Michaelem Joyce’em w pierwszej rundzie Wimbledonu 2005

Pieniądze zarobione w trakcie kariery 
Według stanu na 25 kwietnia 2022:
 719 tenisistów w historii ATP zarobiło ponad 1 milion dolarów amerykańskich.
 197 tenisistów w historii ATP zarobiło ponad 5 milionów dolarów amerykańskich.
 81 tenisistów w historii ATP zarobiło ponad 10 milionów dolarów amerykańskich.
 26 tenisistów w historii ATP zarobiło ponad 20 milionów dolarów amerykańskich.
 9 tenisistów w historii ATP zarobiło ponad 30 milionów dolarów amerykańskich.
 5 tenisistów w historii ATP zarobiło ponad 40 milionów dolarów amerykańskich.
 4 tenisiści w historii ATP zarobili ponad 60 milionów dolarów amerykańskich.
 3 tenisiści w historii ATP zarobili ponad 125 milionów dolarów amerykańskich.
 2 tenisiści w historii ATP zarobili ponad 130 milionów dolarów amerykańskich.
 1 tenisista w historii ATP zarobili ponad 150 milionów dolarów amerykańskich.

Struktura organizacyjna

Rada dyrektorów 
W skład rady dyrektorów wchodzą:
 Przewodniczący ATP: Andrea Gaudenzi
 Reprezentanci zawodników: Nick Basing, Mark Knowles, Eno Polo
 Reprezentanci turniejów: Gavin Forbes, Charles Smith, Herwig Straka

Zarząd 
W skład zarządu wchodzą:
 Dyrektor generalny: Massimo Calvelli
 Personel wykonawczy: Mark Young, Ross Hutchins, Daniele Sano, Irene Wolfe, Zehra Mešić, Simon Higson

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strona internetowa ATP 

Tenis mężczyzn
Międzynarodowe organizacje sportowe